Anthony Richmond – pseudonimo del regista italiano Tonino Ricci (1927-2014)
Anthony B. Richmond (1942) – direttore della fotografia inglese